L'escita era la llengua parlada pels escites, classificada com a llengua iraniana. D'aquesta llengua només se'n coneixen noms propis i topònims.

Llengües iràniques